Ziebigk ist der Name folgender Ortschaften, Ortsteile:

 Ziebigk (Dessau-Roßlau), Stadtbezirk der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt
 Ziebigk (Südliches Anhalt), Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Ziebig